Формері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний захід від Парижа, 50 км на південний захід від Ам'єна, 36 км на північний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року до Формері приєднали колишній муніципалітет Бутаван.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 937 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2121,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Формері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза